Виктор Усачёв:
 Усачёв, Виктор Васильевич (род. 1947) — российский политик.
 Усачёв, Виктор Фёдорович (1919—1985) — полный кавалер ордена Славы.